Кули́цкая — посёлок при ж/д станции (официальное название — ж.д. ст. «Кулицкая») в Калининском районе Тверской области. Центр Кулицкого сельского поселения.

В посёлке — железнодорожная платформа Кулицкая на перегоне «Тверь — Лихославль» Октябрьской железной дороги (в 20 км от Твери, 188-й км от Москвы). Название Станция Кулицкая — историческое, железнодорожной станции здесь нет, так как путевое развитие упразднено.

Застройка по обе стороны железной дороги, через которую построен автодорожный мост (на автодороге «Медное— Кулицкая— Киево»).

История 
Станция Кулицкая Николаевской железной дороги открыта в 1850 году. В 1859 году на станции 2 хозяйства, 7 жителей. В 1886 году ст. Кулицкая относилась к Пречисто-Борскому приходу Первитинской волости Тверского уезда, 20 хозяйств, 83 жителей. К началу XX века в связи с торфоразработками при станции образован посёлок. Пром. добыча торфа началась в 1908, торф по ж. д. доставлялся на фабрику Морозовых в Тверь. Для рабочих были построены бараки, баня, больница, клуб, магазин, три артезианских колодца.

С 1935 по 1956 год станция Кулицкая в составе Медновского района Калининской области (в 1940 году входит в Ново-Чопоровский сельсовет).

В 1997 году — 420 хозяйств, 1264 жителей. Электромеханический завод (по ремонту погружных насосов), правление АОЗТ «Кава», лесничество. Средняя школа, детсад, музыкальная школа, ДК, библиотека, амбулатория, отделение связи, магазины.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются Краснопресненская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Дмитриева, детский сад, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Сайт администрации Калининского района

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)